Дубро́вская улица — улица в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Андреевской улицы до улицы Самойловой.

История 
Первоначальное название Петровско-Полевой переулок известно с 1902 года, дано по фамилии домовладельца, с 1914 года — Петровский переулок.

Современное название Дубровская улица дано 31 июля 1950 года, по посёлку Невская Дубровка, в память о боях в этой местности в годы Великой Отечественной войны.

Достопримечательности 
 Профессиональный реабилитационный лицей
 Мировые судьи Фрунзенского района

Примечания

Литература

Ссылки